Collo di bottiglia – strozzatura nel flusso di un sistema
 Collo di bottiglia – fenomeno di deriva genetica
 Collo di Bottiglia – tratto alpinistico particolarmente difficoltoso del K2